Кытманушка — посёлок в Кытмановском районе Алтайского края России. Входит в состав Тягунского сельсовета.

География 
Расположен на правом берегу реки Чумыш, в 2,5 км к северо-западу от центра сельского поселения села Тягун.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 %.

Инфраструктура 
КГБУ Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Транспорт 
Проходит автодорога «Кытманово — Беспалово — Заречное — Ларионово» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-2502).

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района